Asylgade har flere betydninger:

 Asylgade (Frederikshavn) - en gade i Frederikshavn
 Asylgade (Herning) - en gade i Herning
 Asylgade (Hjørring) - en gade i Hjørring
 Asylgade (Holstebro) - en gade i Holstebro
 Asylgade (Kerteminde) - en gade i Kerteminde
 Asylgade (Kongens Lyngby) - en gade i Kongens Lyngby
 Asylgade (København) – en gade i København
 Asylgade (Nykøbing Mors) - en gade i Nykøbing Mors
 Asylgade (Odder) - en gade i Odder
 Asylgade (Odense) - en gade i Odense
 Asylgade (Roskilde) - en gade i Roskilde
 Asylgade (Skanderborg) - en gade i Skanderborg
 Asylgade (Skive) – en gade i Skive
 Asylgade (Thisted) - en gade i Thisted

Se også 
 Asyl